James Gollin (1932-), romancier américain,
 Fabrizio Gollin (1975-), pilote automobile italien ;
 Myrtille Gollin (1984-), patineuse de patinage de vitesse sur piste courte française.

Voir aussi